Contea di Baker o Baker County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Baker – Florida
 Contea di Baker – Georgia
 Contea di Baker – Oregon